Der Dänische Eishockeypokal 2002/03  war seit 1997 die 5. Austragung des Dänischen Eishockeypokals. Der Pokalwettbewerb wurde vom Dänischen Eishockeyverband organisiert.

Teilnehmer und Modus 
An der Austragung des Dänischen Eishockeypokals im Jahre 2002/03 nahmen die Mannschaften teil, die am 18. Spieltag der aktuellen aktuellen Saison auf den Plätzen 1 bis 8 standen. Die teams Frederikshavn White Hawks und Vojens IK waren somit nicht vertreten. Im Viertel- und Halbfinale fanden die Vergleiche mit Hin- und Rückspiel statt. Gab es nach Siegen einen Gleichstand, zählten nicht die Tore, sondern es wurde durch eine Verlängerung oder ggf. nach Penalty-Schießen entschieden.

Turnierplan

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Siehe auch 
 SuperBest Ligaen 2002/03

Weblinks 
 

Dänischer Eishockeypokal
Eishockeysaison 2002/03